Guandu Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Guandu (köpinghuvudort), Guizhou, 
 Guandu (köping i Kina, Henan), 

Robotskapade Kinaförgreningar